

Botanica 
 Patata – pianta della famiglia Solanaceae
 Patata – tubero della medesima pianta, usato nell'alimentazione umana

Letteratura
Patata – romanzo per ragazzi di John van de Ruit

Personaggi 
 Patata – personaggio immaginario della serie I Simpson
 Elena Patata – protagonista di Monster Allergy

Persone 
 Er Patata – pseudonimo dell'attore italiano Roberto Brunetti

Altri progetti